L'edizione 1914-15 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Wiener AC.

Capocannoniere del torneo fu Leopold Deutsch (Floridsdorfer/Wiener AC), con 12 reti.

Squadre partecipanti

    (Amateure)

Classifica finale

Risultati

Verdetti 
 Wiener AC Campione d'Austria 1915.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1914
Calcio nel 1915
Fußball-Bundesliga (Austria)